Национальный чемпионат I 1910/1911 () — 10-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1910/1911
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1910 году
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1911 году